Vadans (Górna Saona) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Vadans (Jura) – francuska gmina w regionie Franche-Comté